Yerba turmera puede referirse a:

 el nombre común de la planta Helianthemum nummularium; o
 el nombre común de la planta Helianthemum salicifolium.